Николаевский уезд — название нескольких уездов (исторических административных единиц в составе губерний и областей) Российской империи и первых лет РСФСР.

 Николаевский уезд — центр Николаевск, ныне Пугачёв Саратовской области.
 Николаевский уезд — центр Николаевск, ныне Николаевск-на-Амуре, центр Николаевского района Хабаровского края.
 Николаевский уезд — центр Николаевск (Царицынская губерния). Существовал в 1919—1928 годах.
 Николаевский уезд — название Кустанайского уезда Тургайской области Российской империи в 1868—1895 годах.
 Николаевский уезд — прежнее название Херсонского уезда Херсонской губернии.